«Camuflaje» puede referirse a:
 Cripsis, estrategia biológica de ocultación por imitación del entorno o desdibujando la propia figura.
 Camuflaje militar, habilidad empleada en la guerra.
 Camuflaje (2001), película protagonizada por Leslie Nielsen.
 Camuflaje (Cover Up) (1984-1985), serie de TV.

Enlaces externos